Il fuoco (D'Annunzio), romanzo di Gabriele D'Annunzio
Il fuoco (Barbusse) (Le feu), romanzo di Henri Barbusse
Il fuoco, brano musicale di Lucio Battisti pubblicato nel 1972
Il fuoco (film), film italiano del 1916
Il fuoco (album), album dei Giardini di Mirò pubblicato nel 2009, colonna sonora del film
Il fuoco, è stata una rivista d'arte e di battaglia